Pliskov kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pliska (ort), Sjumen, Obsjtina Kaspitjan,

Tjeckien 

 Plískov, ort, Plzeň, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar